Никола́й Неча́ев:
 Нечаев, Николай Дмитриевич (1929—1982) — советский хирург.
 Нечаев, Николай Иванович (1875—1954) — член IV Государственной думы от Воронежской губернии.
 Нечаев, Николай Николаевич (род. 1946) — российский психолог, академик РАО.
 Нечаев, Николай Павлович (1841—1917) — русский военный педагог, генерал от артиллерии.
 Нечаев, Николай Петрович (1912 — ?) — советский деятель сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.